

Persone 
 Emanuele Pessagno – navigatore italiano vissuto nel XIV secolo
 Emanuele III Pessagno – navigatore italiano vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo

Altro 
 Emanuele Pessagno – cacciatorpediniere della Regia Marina